Мальвіль () — роман 1972 року французького письменника Робера Мерля.
 Мальвіль — французький фільм 1981 року за однойменним романом.
 Мальвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара.